Gesellschaftsform steht für:

 Rechtsform, rechtlicher Rahmen einer Einzelgesellschaft (wirtschaftliche Personenvereinigung)
 Gesellschaftsformation, soziale Organisationsform einer ganzen Gesellschaft (Bevölkerung)

Siehe auch